Эскосура, Леон-Игназио (Ignacio León y Escosura; 1834—1901) — испанский живописец.
 Эскосура, Патрисио (; 1807—1878) — испанский писатель и государственный деятель..

Примечания